

Persone 
 ZAQ – cantautotrice giapponese

Codici 
 zaq – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Aloápam